Taisnières-en-Thiérache, Noorderdepartement
 Taisnières-sur-Hon, Noorderdepartement